FIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fitzroy Crossing (Australia)
 fiz – vecchio codice ISO 639-3 della lingua izere